Turan Schah (Tūrān-Šāh) ist der Name folgender Personen:

 Turan Schah I. (Kerman) († 1096), Seldschuken-Herrscher von Kirman
 Turan Schah II. (Kerman) († 1183), Seldschuken-Herrscher von Kirman, siehe Liste der Seldschuken-Fürsten #Die Kirman-Seldschuken (1048 bis ca. 1188)
 Turan Schah (Gouverneur) († 1180), ayyubidischer Gouverneur von Jemen und Syrien
 Turan Schah (Herrscher) († 1250), Sultan der Ayyubiden